Силва́са, Силва́сса, Селваса (, ) — город в Индии, в округе Дадра и Нагар-Хавели в союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу.

Демография 
На 2001 год население города составляло 21 890 человек, 57 % мужчин и 43 % женщин. Уровень грамотности 75 %, выше, чем средний национальный уровень в 59,5 %; грамотность среди мужчин составляет 80 %, среди женщин 68 %.
15 % населения — дети до 6 лет.

Основные языки — маратхи и гуджарати.

В Силвасе проживает значительное количество католических христиан, так как эта территория наряду с Гоа и Даман и Диу более 400 лет была португальской колонией.

Промышленность 
В городе находится экономическая зона, в которой сильно снижены налоги, вследствие чего в Силвасе находится большое количество фабрик и заводов различных промышленных отраслей.

Силваса считается одним из лучших мест для инвестиций в Индии.

Примечания 

Города Индии
Дадра и Нагар-Хавели